Die Bank Austria TennisTrophy 2009 war ein Tennisturnier, das vom 26. Oktober bis 1. November 2009 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Sankt Petersburg die St. Petersburg Open und in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon gespielt, die wie die Bank Austria TennisTrophy zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Keiner der Vorjahressieger (Philipp Petzschner im Einzelbewerb, Max Mirny und Andy Ram im Doppel) trat zur Titelverteidigung an. Im Einzel sicherte sich der Österreicher Jürgen Melzer seinen zweiten Titel auf der ATP Tour. Im Finale besiegte er den Kroaten Marin Čilić mit 6:4, 6:3. Er war der erste österreichische Sieger seit Horst Skoff im Jahr 1988 und erst der zweite überhaupt. Im Doppel setzte sich das polnisch-österreichische Duo Łukasz Kubot/Oliver Marach gegen das rein österreichische Team Julian Knowle/Jürgen Melzer knapp mit 2:6, 6:4, [11:9] durch. Auch hier war mit Marach das erste Mal seit 1988, und das zweite Mal überhaupt, ein Österreicher im Siegesteam (damals gewann Alexander Antonitsch gemeinsam mit dem Italiener Balázs Taróczy).

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 500.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 574.750 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 23. Oktober 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten sind, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb sind je Spieler zu verstehen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage Bank Austria TennisTrophy
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 68 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)

ATP World Tour 2009
2009